Daniele Sette ist der Name folgender Personen:

* Daniele Sette (Physiker) (1918–2013), italienischer Physiker
 Daniele Sette (Skirennfahrer) (* 1992), Schweizer Skirennfahrer